Monna Vanna ist der Titel von

 Monna Vanna (Schauspiel), Schauspiel von Maurice Maeterlinck aus dem Jahr 1902
 Monna Vanna (Oper), Oper von Henri Février aus dem Jahr 1909
 Monna Vanna (1916), US-amerikanischer Spielfilm von Mario Caserini aus dem Jahr 1916
 Monna Vanna (1917), deutscher Spielfilm von Eugen Illés aus dem Jahr 1917
 Monna Vanna (1922), deutscher Spielfilm von Richard Eichberg aus dem Jahr 1922